6C steht für:
 Alfa Romeo 6C, italienisches Automobil
 Oldsmobile Modell 6C, US-amerikanisches Automobil, siehe Oldsmobile Curved Dash
 VW Polo Typ 6C, deutsches Automobil, siehe VW Polo V
 Beechcraft T-6C, US-amerikanisches Flugzeug, siehe Beechcraft T-6
 Air Timor (IATA-Code), osttimoresische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 C6

6C